William Warnock ist der Name folgender Personen:

* William Warnock (Diplomat) (1911–1986), irischer Diplomat
 William R. Warnock (1838–1918), US-amerikanischer Politiker